Галкина, Елена: Галкина, Елена Николаевна (род. 1953) — советская и российская оперная певица.
 Галкина, Елена Сергеевна (род. 1985) — российская дзюдоистка.